In 1951/52 werd het zevende kampioenschap gespeeld van de Berliner Stadtliga, een van de vijf hoogste klassen in het West-Duitse voetbal. Tennis Borussia werd kampioen en plaatste zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. De club werd laatste in zijn groep.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues

Duits competitievoetbal 1951/52
Oberliga Berlin